Nikt (powieść)
 Nikt (zespół muzyczny)
 Nikt (film 2021)

Zobacz też